Ustronie Morskie (gemeente) is een gemeente in het Poolse district Kołobrzeski, woiwodschap West-Pommeren.
 Ustronie Morskie is een plaats in de bovengenoemde gemeente.
 Ustronie (powiat Lwówecki) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Lwówecki.
 Ustronie (powiat Lubiński) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński.
 Ustronie (Mazovië) is een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński.
 Ustronie (Groot-Polen) is een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gostyński.
 Ustronie (Pommeren) is een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Chojnicki.
 Ustronie (powiat Poddębicki) is een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki.